Kunstsammlung steht für:

 Kunstmuseum, eine öffentliche  Sammlung mit Werken der Bildenden Kunst
 Privatsammlung, eine privat angelegte Sammlung mit Werken der Bildenden Kunst